

Persone 
 Hironobu Kageyama – cantante giapponese
 Masanaga Kageyama – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese

Altro 
 Kageyama – personaggio di Black Lagoon
 Training di matematica del prof. Kageyama – videogioco educativo sviluppato dalla Shogakukan e pubblicato dalla Nintendo